Vrbice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Vrbice (okres Břeclav)
 Vrbice (okres Jičín)
 Vrbice (okres Litoměřice)
 Vrbice (okres Nymburk)
 Vrbice (okres Rychnov nad Kněžnou)
 Vrbice (okres Karlsbad)
 Vrbice (okres Prachatice)
 Vrbice (Bohumín)